Sol, vind och vatten kan avse:

 Sol, vind och vatten (sång) – sång med Ted Gärdestad.
 Sol, vind och vatten (dokumentär) – dokumentär av bland annat meteorologen Pär Holmgren.